Heliscina är ett släkte av svampar. Heliscina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Heliscina